Дофинноуго́рский субстра́т — язык или языки древнейшего населения Северной Евразии, следы которых обнаруживаются в лексике и, возможно, фонетике, морфологии и синтаксисе саамских языков. Иногда выделяется несколько различных субстратов на территории, населённой впоследствии носителями финно-угорских, а также самодийских языков. Е. А. Хелимский упоминает следующие гипотетические языки:
 Протосаамский язык в центральных и северных регионах Фенноскандии
 Неиндоевропейский субстрат в прибалтийско-финских языках
 Языки дофинно-угорской гидронимии Русского Севера
 Язык «прото-Югры» на современной этнической территории манси и ханты
 Язык т. н. сихиртя (сиртя) в прибрежных регионах Большеземельской, Ямальской и Гыданской тундры
 Язык досамодийского населения Таймыра.
 Кроме того, М. А. Живлов также предполагает наличие неиндоевропейского субстрата в финно-волжских языках.

Дофинноугорский топонимический субстрат, иногда определяемый как волго-окский субстрат (Косменко 1993), трактуется в зависимости от того, какой смысл вкладывают в это понятие исследователи. Имеются в виду либо племена финно-волжской языковой общности, либо племена индоевропейцев, предшествовавших финно-уграм, в духе идей работы Б. А. Серебренникова (1955).

Протосаамский субстрат 

Подробный анализ субстратной лексики и топонимии в саамских языках был представлен саамским лингвистом , который пришел к выводу о ее происхождении из исчезнувшего языка с неизвестными генетическими связями, основываясь при этом на данных не только лингвистики, но и археологии, и популяционной генетики. Сколько-нибудь точную реконструкцию этого языка он считает невозможной, но тем не менее приводит попытку реконструкции корня *ku(u)kka(s) со значением «длинный». По его мнению, носители финно-угорских языков впервые появились в Лапландии около 650 г. до н. э. и полностью ассимилировали палеоевропейское население этих территорий к середине I тыс. н. э.

Примеры слов северносаамского языка, не имеющих уральской/финно-угорской или какой-либо другой убедительной этимологии (по А. Айкио):

К слою этой субстратной лексики относятся преимущественно жизненно важные понятия (названия из окружающей природы, животного мира, частей человеческого тела), при этом в нем совсем нет слов, отражающих семейные и социальные отношения, что говорит о довольно примитивном уровне общественно-экономического развития носителей этих субстратных языков. Айкио также относит к субстратной лексике крайне разнообразную терминологию, связанную с северными оленями, их полом, возрастом, внешностью и поведением (но при этом не дающую никаких оснований считать, что носители этого субстратного языка занимались оленеводством, а не только охотой на оленей). Он также выделяет некоторые топонимические форманты, с большой вероятностью имеющие субстратное происхождение: -ir (< *-ērē) со значением «гора» (примеры в северносаамских названиях гор: Čuosmmir, Gealbir, Hoalgir, Jeahkir, Nuhppir, Nussir, Ruohtir, Šuošmir, Váhčir), *skiečč- «водораздел», *čār- «озеро на возвышенности», *jeak(k)- «отдельно стоящая гора» (ср. вышеприведенное название Jeahkir), *nus- «горная вершина на краю хребта» (ср. вышеприведенное название Nussir), *sāl- «большой остров в море», *čiest- «скальный обрыв над морем», и др.

Эстонский учёный Э. Эрнитс находит в этой лексике параллели с тунгусо-маньчжурскими языками. Сторонник урало-алтайской гипотезы М. Рясянен также считает, что для некоторых из этих субстратных слов (в том числе топонима «Имандра») можно найти соответствия в западных диалектах эвенкийского языка.

Эти теории, впрочем, не находят серьёзного научного отклика, и большинство исследователей (в частности, Я. Саарикиви и В. В. Напольских) продолжают считать, что эта лексика не имеет доказанных соответствий ни в одной из известных языковых семей. Я. Саарикиви также отмечает наличие аналогичной субстратной лексики в прибалтийско-финских языках (но в значительно меньших объемах):

Из гипотез возможного происхождения этой субстратной лексики Айкио упоминает только устаревшую гипотезу о ее родстве с самодийскими языками, на данный момент отвергнутую. Достаточно часто высказывается предположение о ее происхождении из языков древнейшего палеоевропейского населения севера Европы, появившегося там еще в раннем мезолите (культуры Комса и Фосна-Хенсбака) Происхождение этих культур неизвестно — они могли прийти на север Фенноскандии как с запада, так и с востока по берегу океана, но наиболее вероятным представляется их «западное» происхождение (от аренсбургской культуры финального палеолита). Айкио оценивает гипотезу происхождения палеоевропейского субстрата в саамском языке от древнейшего мезолитического населения Скандинавии как «фантастическую».

Высказывались также предположения, что в популяционной генетике этому субстрату могут соответствовать Y-хромосомная гаплогруппа I и митохондриальные гаплогруппы H1 и U5b1b, широко представленные у саамов, но отсутствующие у обско-угорских и самодийских популяций — но в европейском мезолите на данный момент найдены только Y-гаплогруппы I*, I2 и I2a1b*, а Y-гаплогруппа I1a* появилась у саамов, возможно, только в XIV веке. Предпринимались также попытки связать этот субстрат с гипотетическим неиндоевропейским «пиктским» субстратом в кельтских языках.

Также указывается и другой возможный источник этого субстрата — от доисторического населения северо-востока Европы, происходящего от свидерской культуры финального палеолита. В частности, некоторые субстратные топонимы этого региона с языками «палеоевропейских» популяций связывает В. В. Напольских в своей работе «К реконструкции лингвистической карты Центра Европейской России в раннем железном веке», где также затрагивается и тема досаамского субстрата. Там же упоминается и предположение П. Схрейвера о неком «языке геминат», благодаря субстратному влиянию которого в некоторых западных финно-угорских языках могло появиться чередование ступеней согласных. Основная предполагаемая особенность этого языка — обилие удвоенных согласных (что также характерно для языка предполагамых «пиктских» надписей — см. выше гипотезу о докельтском субстрате).

Напольских предпринимал попытки связать субстратные слова в саамских языках с (сино-)кавказскими корнями, но эта попытка не нашла понимания даже у такого энтузиаста глубинной компаративистики, как С. А. Старостин, и он был вынужден признать, что эти слова не похожи вообще ни на что. Позднее он охарактеризовал саамские языки как единственные среди уральских, в которых присутствует «очевидный неуральский (и, насколько можно судить, неностратический) субстрат».. Этот субстрат также не обнаруживает особого сходства и с предполагаемым догерманским субстратом, за исключением противопоставления периферийной и центральной акцентуации.

«Š-субстрат» в финно-волжских языках 
Высказывались также предположения о наличии в финно-волжских языках субстратной терминологии неизвестного происхождения, преимущественно связанной с земледелием и скотоводством (ср. с аналогичной гипотезой для прагерманского языка). Первая попытка составить список этих предположительно субстратных заимствований была предпринята М. Живловым в 2015 году, и включала 20 примеров и 4 критерия выделения:

 нетипичная для исконной лексики фонотактика (в том числе нехарактерные для прауральского языка кластеры согласных -mm-, -sw-, -št-, -šn-, -kšn-, -šm-, -čm-, -nš-, -ŋš-);
 нерегулярные фонетические соответствия между сравниваемыми языками, указывающие на параллельные заимствования из родственных субстратных языков;
 лексические замены: слова без уральской этимологии, вытеснившие исконную уральскую лексику;
 принадлежность слов к определённым семантическим полям (термины земледелия и обработки пищи, термины животноводства, названия деревьев).

Развивая идеи Живлова, А. Айкио выделил 83 предположительно субстратных слова в финно-волжских языках (в том числе 18 терминов земледелия и животноводства, 30 названий природных объектов и 19 названий орудий труда и других объектов материальной культуры), а также основную отличительную черту их фонетики — высокую частоту встречаемости звука /š/, нехарактерного для прауральского языка (согласно , звук */š/ в ПУ языке появился благодаря заимствованиям из праиндоевропейского, в которых он соответствует праиндоевропейским ларингалам в инлауте, но большинство других исследователей не поддерживают гипотезу о прямых заимствованиях из ПИЕ в уральские языки). Этот звук содержится в 37 из 83 рассмотренных слов, некоторые из которых имеют звук /r/ в анлауте, что также нехарактерно для прауральской фонотактики. Некоторые примеры этой лексики по Айкио:

Некоторые примеры из списка Живлова (комментарии из того же источника, если не указано иное):

См. также 
 Доиндоевропейский субстрат

Примечания

Литература 
 Itkonen T. 1984. Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Osa 1. Porvoo.
 Ariste, Paul 1971. Die ältesten Substrate in den ostseefinnischen Sprachen // Советское финно-угроведение. № 7. С. 251—258.
 Lehtiranta J. 1989. Yhteissaamelainen sanasto // JSFOu. 200.
 De Smit M. Insular Etymologies: Indo-European and substrate coastal terminology in Finnic and Saami // Finnisch-Ugrische Mitteilungen 41, 2018. P. 104—129.
 Керт Г. М. 1971. Саамский язык (кильдинский диалект). Ленинград.
 Керт Г. М. 2003. Этногенез саамов // Прибалтийско-финские народы России. Москва. С. 43-48.
 Напольских В. В. К реконструкции лингвистической карты Центра Европейской России в раннем железном веке
 Напольских В. В. 1990. Палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров // Uralo-Indogermanica: Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Ч. II. Москва. С. 128—134.
 Напольских В. В. 1997а. Введение в историческую уралистику. Ижевск.
 Напольских В. В. 1997б. Происхождение субстратных палеоевропейских компонентов в составе западных финно-угров // Балто-славянские исследования 1988—1996. Москва. С. 198—208.
 Хелимский Е. А. Уральцы и их предшественники: Белые пятна на этноисторической карте Северной Евразии и уральские языки. 
 Эрнитс Э. 1977. Предварительные данные о связях между саамским и тунгусо-маньчжурским языками // СФУ. Тарту, 1977. № 13. С. 20-24.

Доисторическая Европа
Доклассические языки Европы
Ф
Изолированные и неклассифицированные языки Европы